RRA ist die Abkürzung für:
 Regenrückhalteanlage
 Rahanweyn Resistance Army, eine somalische Bürgerkriegsfraktion in Südwestsomalia
 Round-Robin-Archive, eine Datenspeicherungsmethode des RRDtool
 Relative Risikoaversion nach Arrow und Pratt, ein Maß für die Risikoscheu eines Entscheiders
 Bahnhof Rastatt nach DS 100

RRa ist die Abkürzung für:
 Reiserecht aktuell, eine deutsche Fachzeitschrift auf dem Gebiet des Reiserechts

Abkürzung